Eisengarten ist der Familienname folgender Personen:
 Oscar Eisengarten (1857–1906), deutscher Schriftsetzer
 Otto Eisengarten (* 19. Jahrhundert), deutscher Apotheker (Pohl-Boskamp)
Siehe auch:
 Eisengart
 Isengarten